Plamen Dimov – musicista bulgaro
 Plamen Dimov – calciatore bulgaro
 Plamen Dimov – attore bulgaro